Валери Христов Христов (роден на 10 март 1998 г.) е български футболист, който играе на поста десен бек. Състезател на Янтра (Габрово).

Кариера 
Христов е юноша на Черно море.

Монтана 
На 1 юли 2019 г. Валери става част от отбора на Монтана. Дебютира на 20 юли при равенството 1:1 като гост на Кариана.

Ботев Враца 
На 2 юли 2021 г. Христов е обявен за ново попълнение на врачанския Ботев. Прави дебюта си на 26 юли при равенството 0:0 като домакин на Арда.

Национална кариера 
На 19 август 2014 г. Валери дебютира за националния отбор на  в контролна среща с националния отбор на , загубена от „трикольорите“ с 3:1.

Източници

Външни препратки 
 Профил на Христов в сайта soccerway.com

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Пловдив)
Футболисти на Черноморец (Балчик)
Футболисти на Ботев (Враца)
Футболисти на Янтра (Габрово)
Футболисти на Монтана
Родени през 1998 година
Родени в Добрич